Gerden ist der Name folgender Orte:

 Gerden (Melle), Ortsteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Gerden, verdeutschter Name von Lagarde (Moselle), französische Gemeinde im Département Moselle in der Region Lothringen